Cuité kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cuité (ort), Paraíba, 
 Conceição do Coité (ort), Bahia, 
 Cuité (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar